Whitfield (Pensilvânia)
 Whitfield (Flórida)
 Condado de Whitfield
 Pomada de Whitfield

Ver também
 Whitfieldia

Desambiguações de topônimos